Agre bzw. Agré ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Agré (1926–2014), ivorischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche, Erzbischof von Abidjan
 Peter Agre (* 1949), US-amerikanischer Molekularbiologe und Nobelpreisträger für Chemie
 Philip E. Agre, Informationswissenschaftler

Agre steht für:
 einen der Hunde Aktaions, eines Heros der griechischen Mythologie

Siehe auch:
 Agren
 Agre Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska
 Agren Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Washington